Mihai Bravu è la denominazione di diverse località della Romania:
Mihai Bravu, comune del distretto di Giurgiu
Mihai Bravu, comune del distretto di Tulcea

Mihai Bravu è inoltre il nome di una stazione della Metropolitana di Bucarest